Barbana bezeichnet: 

 die Insel Barbana (Italien) in der Lagune von Grado, Italien 
 die Ortschaft Barbana d'Istria in der kroatischen Gespanschaft Istrien 
 die Ortschaft Barbana (Slowenien) in der slowenischen Gemeinde Brda 
 in der Antike den heutigen albanisch-montenegrinischen Grenzfluss Buna